

Geografia

Rubió – comune in Catalogna
 El Rubio – comune in Andalusia

Rubio – città nel Táchira

Persone 
 Aarón Galindo Rubio – calciatore messicano
 Álvaro Rubio – calciatore spagnolo
 Ángel Rubio Castro – vescovo cattolico spagnolo
 Antonio Rubió y Lluch – storico e scrittore spagnolo
 Armando Rubio – cestista e allenatore di pallacanestro ecuadoriano
 Brian Rubio – calciatore messicano
 Chef Rubio – rugbista a 15 e cuoco italiano
 Diego Rubio – calciatore cileno
 Diego Rubio – ciclista su strada spagnolo
 Diego Morcillo Rubio de Auñón – vescovo spagnolo e viceré del Perù
 Eduardo Rubio – calciatore cileno
 Einer Rubio – ciclista su strada colombiano
 Francisco "Paco" Rubio – ex calciatore ed ex allenatore di calcio francese
 Francisco Rubio – rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e dirigente sportivo argentino
 Francisco Rubio – astronauta e aviatore statunitense
 Gaspar Rubio – calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Guillem Rubio – cestista spagnolo
 Guillen Rubio – religioso francescano spagnolo
 Hugo Rubio – calciatore e procuratore sportivo cileno
 Ildefonso Rubio – calciatore cileno
 Íngrid Rubio – attrice spagnola
 Israel Jose Rubio – sollevatore venezuelano
 Jesús Rubio – calciatore andorrano
 Joan Rubió – architetto spagnolo
 Jordi Rubio – calciatore andorrano
 Jordi Rubió i Balaguer – bibliotecario, filologo e storico spagnolo
 José María Rubio Peralta – gesuita spagnolo
 Juan José Rubio – ex calciatore spagnolo
 Marco Rubio – politico e avvocato statunitense
 Marco Antonio Rubio – pugile messicano
 Matías Rubio Serrano – calciatore spagnolo
 Matías Martín Rubio – calciatore cileno
 Oscar Rubio – calciatore spagnolo
 Pascual Ortiz Rubio – politico messicano
 Patricio Rubio – calciatore cileno
 Paulina Rubio – cantante e attrice messicana
 Pilar Rubio Fernández – conduttrice televisiva, giornalista e attrice spagnola
 Ricky Rubio – cestista spagnolo
 Sheryl Rubio – attrice, cantante, modella, ballerina e stilista venezuelana
 Xavier Rubio – hockeista su pista spagnolo
 William Rubio – pilota motociclistico francese